Solodow ist der Name von

 Gennadi Stepanowitsch Solodow (1934–2020), sowjetisch-russischer Geher
 Wiktor Wiktorowitsch Solodow (* 1962), sowjetischer Gewichtheber